Васи́льцев — фамилия; имеет женскую форму Васильцева.
 Васильцев, Андрей Всеволодович (в монашестве Филипп; род. 1969) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, настоятель Подворья Московского Патриархата в Софии.
 Васильцев, Всеволод Степанович (в монашестве Василий; 1928—1998) — епископ Украинского экзархата и Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).